SNB steht für:
 Saudi National Bank
 Schienennetz-Nutzungsbedingungen
 Schweizerische Nationalbank, Zentralbank der Schweiz
 Schweizerische Nationalbahn, ehemalige Eisenbahngesellschaft der Schweiz
 Schweizerische Nordbahn, ehemalige Eisenbahngesellschaft der Schweiz, auch Spanisch-Brötli-Bahn genannt
 sentinel node biopsy: Entfernung von Wächterlymphknoten im Rahmen einer Krebserkrankung
 Solothurn-Niederbipp-Bahn, ehemalige Eisenbahngesellschaft der Schweiz
 Stromnetz Berlin, Stromversorgungsnetzbetrieber in Berlin
 Spital Netz Bern, ehemalige Berner Krankenhauskette
 Sbor národní bezpečnosti, Überorganisation der tschechischen Polizeikräfte vor 1989
 Sowjetisches Nachrichtenbüro, eine Presseagentur der Sowjetischen Besatzungsmacht in Deutschland 
 Stiftung Naturschutz Berlin, eine Stiftung des öffentlichen Rechts im Land Berlin
 Sterling Airlines (ICAO-Code), dänische Fluggesellschaft

snb steht für:
 Sebuyau (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf Borneo

SNB